Capezzuti est un nom de famille notamment porté par :

 Rolando da Parma dit le Capezzuti ou Rolando Capezzuti, médecin italien du .
 Francesco Capezzuti, évêque d'Ariano de 1838 à 1855.